Суперкубок Европы 1991 года () — 17-й розыгрыш Суперкубка УЕФА (на тот момент известного под названием Суперкубок Европы), ежегодного футбольного матча, в котором принимали участие победители Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков предыдущего сезона. В матче встретились клубы «Црвена звезда» (победитель Кубка европейских чемпионов 1991) и «Манчестер Юнайтед» (победитель Кубка обладателей кубков 1991). Предполагалось, что будет две встречи, по одной на домашнем стадионе каждого из клубов, но из-за политической нестабильности в Белграде в это время, УЕФА приняла решение о проведении только одной игры на «Олд Траффорд».

Игра состоялась 19 ноября 1991 года. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу, забитому Брайаном Макклером.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1990/1991
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1990/1991

1991
Суперкубок УЕФА 1991
Матчи ФК «Црвена звезда»
Суперкубок УЕФА
Международные спортивные соревнования в Манчестере
События 19 ноября
Ноябрь 1991 года
Спорт в Великобритании в 1991 году